Antebellum of ante-bellum (Latijn voor "voor de oorlog") kunnen verwijzen naar iedere vooroorlogse periode, maar verwijzen meestal naar:
 De periode voor de Amerikaanse Burgeroorlog, specifiek in het zuiden van de Verenigde Staten
 Antebellum-architectuur, de bouwstijl in het Amerikaanse zuiden uit die periode

Zie ook:
 Antebellum Bulldog, een Amerikaans hondenras
 Lady Antebellum, een Amerikaanse countryband (naam gewijzigd in Lady A. Juli 2020) 
 Antebellum (film), een Amerikaanse thriller uit 2020